Емцов — русская фамилия.

Известные носители 
 Емцов, Алексей (род. 1982) — австралийский пианист украинского происхождения.
 Емцов, Артём Александрович (род. 1986) — украинский актёр театра и кино.
 Емцов, Василий Яковлевич (1905—1964) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Емцов, Пётр Кузьмич (1909—1941) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Емцов, Сергей Константинович (1899—1953) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Ферганского обкома КП(б) Узбекистана.

См. также 
 Емцев